Ceronda, torrente del Piemonte, affluente alla destra idrografica della Stura di Lanzo, il cui corso si sviluppa interamente nel territorio della città metropolitana di Torino;
 Val Ceronda, vallata alpina situata nelle Alpi Graie, nella città metropolitana di Torino, e percorsa dall'omonimo torrente.